Preston House ist der Name folgender Bauwerke:

im NRHP gelistete Objekte in den Vereinigten Staaten:
 Preston House (Kentucky), ID-Nr. 83002887
 Preston House (Montana), ID-Nr. 86002784
 Preston House (Montgomery County, Virginia), ID-Nr. 89001895
 Preston House (Salem County, Virginia), ID-Nr. 05000479
 Preston House (Marion, Virginia), ID-Nr. 69000280
 Preston House (Saltville, Virginia), ID-Nr. 76002120

im Vereinigten Königreich:
 Preston House (West Lothian)

Siehe auch:
 Preston Hall